Storm Sanders era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato alla Fed Cup 2014.

Il singolare del torneo di tennis Launceston Tennis International 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Olivia Rogowska che ha battuto in finale Irena Pavlović 5–7, 6–4, 6–0.

Teste di serie 

  Magda Linette (primo turno)
  Irina Falconi (primo turno)
  Olivia Rogowska (Campionessa)
  Erika Sema (semifinali)

  Eri Hozumi (semifinali) 
  Yurika Sema (secondo turno) 
  Julia Cohen (secondo turno) 
  Irena Pavlović (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Launceston Tennis International 2014